Episcopal Church of the Nativity ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Episcopal Church of the Nativity (Huntsville, Alabama), NRHP-ID: 74000420
 Episcopal Church of the Nativity (Union, South Carolina), NRHP-ID: 74001881